Popovca se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Popovca - sat din cadrul comunei Lingura din raionul Cantemir
 Popovca - sat din cadrul comunei Natalievca din raionul Fălești

Localități omonime din Republica Moldova